Внешняя политика Судана — это общий курс Судана в международных делах. Внешняя политика регулирует отношения Судана с другими государствами. Реализацией этой политики занимается Министерство иностранных дел Судана.

История 
Судан поддерживает тесные контакты с другими арабскими странами, что является особенностью внешней политики этой страны. В июне 1967 года началась арабо-израильская война и Судан объявил войну Израилю. Однако, в начале 1970-х годов Судан постепенно менял свою позицию и поддержал подписание Египтом мирного договора с Израилем. В 1989 году в Судане произошел государственный переворот, после которых страна дистанцировалась от своих традиционных союзников: Египта и Соединенных Штатов Америки. Впервые разлад Судана со своими партнерами произошел после свержения правительства Джафара Мухаммеда Нимейри в 1985 году. Следующий премьер-министр Садык аль-Махди старался наладить отношения с Эфиопией, Ливией и Советским Союзом.

Большинство арабских государств тепло отреагировали на свержение Садыка аль-Махди. Новые суданские власти во главе с Омаром аль-Баширом активно налаживали отношения с Ливией и пользовались экономической помощью этой страны. Правительство Судана делало вид, что готово осуществить интеграцию в единое государство с Ливией как знак арабского единства, хотя по факту никаких шагов предпринято не было. Египет всегда внимательно относился к Судану, так как зависит от водных ресурсов и политической стабильности этой страны. Около миллиона суданцев мигрировали в Египет. Существуют крупные суданские общины в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ, что дает стабильный приток доходов в виде денежных переводов суданцев в родную страну.

В 1990 году началась военная операция международной коалиции против Ирака, что поставило власти Судана в неудобное положение. Официально Хартум объявил о своём нейтралитете, однако продолжил симпатизировать иракским властям в знак многолетней дружбы. Отказ Судана вступить в антииракскую коалицию возмутил власти Саудовской Аравии, которые в ответ заморозили программы экономической помощи этой стране, а также негативно отреагировал Египет, который стал оказывать помощь противникам режима Омара аль-Башира. После того, как Совет революционного командования по национальному спасению Судана направил заместителя лидера Национального исламского фронта на конференцию в Багдад, которую в январе 1991 года организовал президент Ирака Саддам Хусейн, Египет отозвал своего посла из Хартума. Усилия Совета революционного командования по национальному спасению Судана по поддержанию тесных отношений с Ираком привели к региональной изоляции Судана.

В течение 1990-х годов Судан старался проводить политику нейтралитета, не отказывался от помощи западных стран, а также добивался сближения с арабскими государствами. Тем временем, американо-суданские отношения становились все более напряженными. Судан поддерживал тесные отношения с КНДР и Ливией, а также оказывал помощь таким организациям, как: Египетский исламский джихад, Эритрейский исламский джихад, Эфиопский исламский джихад, Палестинский исламский джихад, ХАМАС, Хезболла и Господня армия сопротивления, что вызывало негативную реакцию у многих государств. В 1995 году Судан обвинили о причастности к покушению на убийство президента Египта в Эфиопии, что привели к санкциям СБ ООН в отношении этой страны. К концу 1990-х годов Судан испытывал напряжённые отношения с большинством соседних стран. Однако, начиная с 2000 года Судан сумел реанимировать свои старые связи с соседними государствами.

Из-за своего этнического и религиозного многообразия Судане не мог полностью интегрироваться в арабский мир. Арабская культура являлась доминирующей в стране, в том числе и среди жителей Южного Судана, которые стремились дистанцироваться от нее. В политических и военных институтах Судана доминировали жители арабского происхождения. Однако, арабская культура проникла в страну относительно недавно так как искусственно популяризировалась египтянами в годы существования Англо-Египетского Судана. Среди жителей Судана на первом месте стояли внутренние проблемы страны, арабские проблемы, как: израильско-палестинский конфликт и политика Ирана были для суданцев на втором плане. Хотя, правительство Судана раздражали связи Израиля и Эфиопии, и возможность финансирования израильтянами повстанческой группировки НОАС. Для Судана характерно поддержание теплых отношений с Пакистаном.

С 1983 года отношения Судана с другими африканскими соседями, Чадом, Центральноафриканской Республикой, Эфиопией, Кенией, Угандой и Заиром были испорчены из-за гражданской войны на юге страны. В эти страны прибыли тысячи суданских беженцев, которые бежали от войны. По состоянию на середину 1991 года большая часть пограничной зоны с Центральноафриканской Республикой, Кенией, Угандой и Заиром находилась под контролем южносуданских повстанцев. Правительства Кении и Уганды открыто поддерживали повстанцев и осуществляли гуманитарные поставки в Южный Судан. Самую существенную помощь Южному Судану оказало правительство Эфиопии во главе с Менгисту Хайле Мариамом. Эфиопия оказывала военную и гуманитарную помощь населению Южного Судана. В ответ Хартум стал оказывать помощь эритрейским повстанцам в их борьбе за независимость Эритреи от Эфиопии. В 2011 году Южный Судан стал независимым государством, что повлекло за собой улучшение отношений Судана с рядом стран Восточной Африки. Однако, отношения между Суданом и Южным Суданом осложнены территориальным спором и спорадическими столкновениями вооружённых сил вдоль границы.

6 апреля 2021 года правительство Судана отменило закон о бойкоте Израиля, принятый в 1958 году. Согласно этому закону гражданам Судана запрещалось осуществлять деловые контакты с Израилем, в том числе через третьи страны. Так же он предусматривал тюремные сроки за посещение Израиля. Отмену закона правительством должен также утвердить глава временного Совета по суверенитету Судана.

Примечания

Ссылки 
 Внешняя политика Судана на сайте globalsecurity.org
 Внешняя политика Судана на сайте countrystudies.us